CEQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mandelieu, Cannes, Francia